JB peut désigner :
 JB, un chanteur sud-coréen né en 1994 ;
 J.B., une pièce de théâtre de 1958 ;
 J&B, une marque de whisky ;
  ou  ;
 Jonas Brothers, groupe pop américain  constitué de trois frères ;
 Justin Bieber, chanteur canadien ;
 Jacques Brel, chanteur français ;
 Jason Becker, guitariste métal néo-classique  américain ;
 Jack Black, acteur, musicien, producteur, compositeur et scénariste américain ;
 Jakin et Boaz, les deux colonnes de bronze fabriquées par Hiram et placées par le roi Salomon à l'entrée du Temple de Jérusalem ;
 James Bond, personnage fictif, agent secret britannique, créé par Ian Flemming.
JetBrains, une entreprise informatique éditant des logiciels pour développeurs de logiciels